Kunene of Cunene kan betrekking hebben op:

 Kunene (regio), een provincie van Namibië
 Kunene (rivier), een rivier in Zuidwest-Afrika
 Cunene (provincie), een provincie van Angola